Алексе́й Алексе́евич Ле́бедев:
 Лебедев, Алексей Алексеевич (1912—1941) — поэт-маринист, подводник.
 Лебедев, Алексей Алексеевич (1905—1988) — советский оператор и режиссёр документального кино.